Kematen je název více míst:

 Kematen an der Ybbs – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Kematen am Innbach – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Kematen an der Krems – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Kematen in Tirol – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko